Uruguay deltog første gang i olympiske lege under sommer-OL 1924 i Paris. Nationen har siden deltaget i alle efterfølgende sommerlege, undtaget 1980, som den deltog i den internationale boykot af. Uruguay deltog for første og foreløbigt eneste gang i vinterlegene i 1998 i Nagano. Begge Uruguays guldmedaljer er vundet i fodbold.

Medaljeoversigt

Eksterne henvisninger 
 Uruguays OL-statistik  på Sports-reference.com

Uruguay ved sommer-OL
Uruguay ved vinter-OL
OL